Ganem ist der Familienname folgender Personen:

 Chekri Ganem (1861–1929), libanesischer Schriftsteller
 Edy Ganem (* 1989), US-amerikanische Schauspielerin